Eloise Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Eloise Lake (Oregon), im Jefferson County
 Eloise Lake (Wisconsin), im Vilas County
 Eloise Lake (Wyoming), im Fremont County